Pawlin – wieś w Polsce, w województwie lubelskim
 „Pawlin” – rosyjski niszczyciel z początku XX wieku i okresu I wojny światowej (od 1902 roku „Swiriepyj”)